Vladimir Ivanov může být:
 Vladimir Ivanov (atlet) (* 1955) – bulharský běžec
 Vladimir Ivanov (badmintonista) (* 1987) – ruský badmintonista
 Vladimir Ivanov (fotbalista) (* 1973) – bulharský fotbalista
 Vladimir Ivanov (motocyklový závodník) (* 1983) – ruský motocyklový závodník
 Vladimir Ivanov (orientalista) (1886–1970) – ruský orientalista
 Vladimir Ivanov (politik) (1893–1938) – sovětský politik
 Vladimir Ivanov (rychlobruslař) (* 1949) – sovětský rychlobruslař
 Vladimir Ivanov (volejbalista) (* 1940) – sovětský volejbalista
 Vlad Ivanov (* 1969), rodným jménem Vladimir Ivanov – rumunský herec